Einmannbetrieb steht für:

 die Selbständigkeit im Berufswesen
 die Arbeit auf einem Ladewagen in der Landwirtschaft
 den Betrieb einer Lokomotive ohne Heizer oder Beimann
 den Betrieb eines öffentlichen Verkehrsmittels ohne Schaffner beziehungsweise Zugbegleiter